Хусейн Омар-ипа Лакрба — представитель Дурипшинской ветви древнего абахзского дворянского рода Лакрба. Крупный землевладелец. C 1830 года в чине прапорщика. Участник похода против убыхов 1841 года, где «показал довольно мужества и храбрости». Активный сторонник установления русского правления в Абхазии. В 1877 году был пленён за «возбуждение абхазских жителей против турок» Шевкет-пашой, и насильно вместе с супругой и другими сторонниками, в числе которых были князь Решид Гечба, Висарион Микаберидзе (бывший духовник Владетеля Абхазии), его зять священник Давид Ахвледиани, вывезен в Турцию (до этого ему был вынесен смертный приговор, отменённый однако под нажимом мухаджиров).

Был женат на княжне Екатерине (Чич) Ачба.
В этом браке родились:
 Кадыр Лакрба
 Мурзакан (Антон) Лакрба, поручик милиции.
 Тамшуг, был женат на дворянке Елизавете Миканба
 Шахан (Иосиф) (1859 — ?), прапорщик, участник 1-й мировой войны.
 Зысхан

Персоналии по алфавиту
Хусейн Омарович